Ел Тесоро има више значења:

 Ел Тесоро (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тесоро (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тесоро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тесоро, Антонио Де ла Круз Родригез (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тесоро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тесоро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тесоро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тесоро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тесоро (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тесоро (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тесоро (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тесоро (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тесоро, Ла Паротита (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тесоро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тесоро (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тесоро (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тесоро (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тесоро (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тесоро (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тесоро (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тесоро (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тесоро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тесоро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тесоро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тесоро, Баутиста, Ранчо (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Тесоро (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тесоро (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику